Ива́н Бы́ков:
 Быков, Иван Егорович (1927—2010) — советский, украинский актёр
 Быков, Иван Иванович (1923—2000) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 
 Быков, Иван Романович (1913—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Быков, Иван Сергеевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Быков, Иван Тимофеевич (1904—?) — советский партийный и государственный деятель.
 Быков, Иван Федосеевич (1914—1943) — советский лётчик, Герой России.